Albox kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albox (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Albox (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar